Paul Jones – cantante inglese
 Paul Jones – produttore cinematografico statunitense
 Paul Jones – pugile inglese
 Paul Jones – wrestler statunitense
 Paul Jones – opera teatrale di Alexandre Dumas